Рогованов:

 Рогованов, Виталий Анатольевич (род. 1965) — советский, киргизский и узбекский футболист.
 Рогованов, Игорь Витальевич (род. 1995) — узбекский и российский футболист.